Пакруойское староство () — одна из 8 административно-территориальных единиц Пакруойского района, Шяуляйского уезда Литвы. Административный центр — город Пакруойис.

География 
Расположено в  на севере Литвы, в центральной части Пакруойского района.

Граничит с Лигумайским староством на западе, Кловайняйским — на востоке, Розалимским — на юге, Пашвитинским — на севере, и Линкувским — на северо-востоке и севере.

Население 
Пакруойское староство включает в город Пакруойис, 29 деревень и 1 хутор.

Примечания 

Староства Пакруойского района